Två kvinnor kan syfta på

 Två kvinnor (1947) – en svensk film
 Två kvinnor (1957) – en roman av Alberto Moravia
 De två kvinnorna – en italiensk film från 1960 baserad på Moravias roman
 Två kvinnor (1980) – en brittisk film
 Twå kvinnor – en amerikansk film från 1915